Die 2. deild karla 1992 war die 38. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Neben Meister Fylkir Reykjavík stieg auch der Zweitplatzierte Keflavík ÍF auf.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die Getraunadeild auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 3. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 1992 ksi.is
 Alle Tabellen icelandfootball.net
 Iceland Second Division 1977 – 1998 rsssf.com

Einzelnachweise 

1992
Fußballsaison 1992